Natasha Nice (Fontenay-sous-Bois, 28 de julho de 1988) é o nome artístico de uma atriz pornográfica francesa. Começou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2006, aos dezoito anos de idade, e desde então apareceu em cerca de 130 filmes.

Biografia 
Nascida em Fontenay-sous-Bois, França, se mudou para Los Angeles, Califórnia quando tinha aproximadamente três anos de idade.

Começou a trabalhar como atriz pornô após formar-se em uma escola particular em Hollywood, onde também trabalhava numa lanchonete.

Em junho de 2009, Nice e outras cinco pessoas (incluindo Claire Dames) foram detidas e presas por acusações de conduta indecente em lugares públicos.

Prêmios 
2007: NightMoves Award (indicada) – Best New Starlet
 2008: AVN Award (indicada) –  Best New Starlet
 2008: AVN Award nominee – Best POV Sex Scene – POV Fantasy 7
2011: XBIZ Award (indicada) – Porn Star Site of the Year
2011: AVN Award (indicada) – Most Outrageous Sex Scene – Rocco's Bitch Party 2
 2012: AVN Award (indicada) – Best Actress – Dear Abby

Ligações externas 

 
 
 

Atores pornográficos da França